Marapanim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marapanim (ort), Pará, 
 Marapanim (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar